

Основные события

В мире 

 Правление английского короля Генриха I Боклерка (1100—1135). Укрепление системы государственного управления; значительную роль стал играть постоянный королевский совет.
 Правление германского короля и императора Священной Римской империи Генриха V (1106—1125). Завершил борьбу с папством за инвеституру.
 Польско-германская война Генриха V (1109 год; Битва на собачьем поле).
 Византийский император Иоанн II Комнин одержал победу над печенегами (1122 год; Битва при Берое).
 Борьба за инвеституру завершена заключением Вормсского конкордата (1122 год).
 Королевство Сицилия (1130—1816).
 Гражданская война в Англии 1135—1154 годов.
 Правление французского короля Людовика VII (1137—1180). Своим браком с Алиенорой Аквитанской, наследницей герцогства Аквитания, присоединил к своему домену территорию юго-западной Франции. В результате женитьбы Людовика VII на Алиеноре Аквитанской французская корона приобрела Гиень, Гасконь, Пуату, Марш, Лимузен и Перигор.
 1146 год — поход императора Конрада III на Королевство Польское.
 Второй крестовый поход (1147—1149). Возглавляли поход французский король Людовик VII и император Священной Римской империи немецкий король Конрад III. Поводом послужил захват турками-сельджуками Эдессы.
 Правление германского короля Фридриха I Барбароссы (1152—1190), с 1155 года — императора Священной Римской империи. Пытался подчинить североитальянские города.
 1154—1189 правление английского короля Генриха II Плантагенета, который провёл реформы, укрепившие королевскую власть в Англии.
 1159 год — Начало франко-анжуйской войны (1159—1299 годы).
 Правление египетского султана Салах-ад-Дина (1174—1193). Основатель династии Айюбидов. Возглавлял борьбу мусульман против крестоносцев.
 Правление французского короля Филиппа II Августа (1180—1223). Успешно проводил политику централизации государства (увеличил королевский домен примерно в 4 раза, преобразовал в нём управление, ограничил самостоятельность феодальной знати). Отвоевал у Иоанна Безземельного подвластные ему французские территории (Нормандию и др.), превратил Францию в ведущую европейскую державу.
 1183—1185 правление византийского императора Андроника I Комнина. Активно проводил политику террора в отношении аристократии. Был свергнут знатью Константинополя в 1185 году и казнён.
 Правление царицы Тамары (1184—1207) в Грузии. В её царствование Грузия добилась больших военно-политических успехов. Ей посвящена поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».
 Осада Иерусалима (1187). Египетский султан Салах-ад-Дин разгромил войска Иерусалимского королевства и захватил Иерусалим.
 1187 год — основано Второе Болгарское царство (1187—1396).
 1189 год — Третий крестовый поход (1189—1192) под командованием императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы, французского короля Филиппа II Августа и английского короля Ричарда I Львиное Сердце.
 Правление английского короля Ричарда Львиное Сердце. Большую часть жизни провёл вне Англии, сражаясь против французского короля и против мусульман. Возвращаясь из третьего крестового похода, попал в плен к императору Генриху VI, потребовавшему огромный выкуп, который был выплачен, в том числе благодаря повышению налогов в Англии (1194 год).
 Правление германского короля и императора Священной Римской империи Генриха VI (1190—1197). Женитьбой на наследнице сицилийского престола присоединил к своим владениям Сицилийское королевство.
 Северный крестовый поход провозглашён папой римским Целестином III (1198 год). Основан Тевтонский орден (форма — белый плащ с чёрным крестом). Епископ Бертольд с войском крестоносцев приходит на Западную Двину, принудительно крестит ливов, облагает их данью.
 Четвёртый крестовый поход (1199—1204).
 1199 год — начало правления английского короля Иоанна Безземельного (1199—1216). За свои военные поражения известен по прозвищу «Мягкий меч» (Softsword).
 XII век — Победа христианства в Швеции.
 XII век — Возникновение княжества Босния.
 XII век — Перенесение столицы Волжской Болгарии в Биляр.
 XII век — Возникновение в Дагестане Аварского ханства со столицей Хунзах.
 XII век — Кильва стала центром всех арабских поселений на восточном берегу Африки. Султаны Кильвы владели Занзибаром, Мафией, Пембой, Момбасой, Аму и Пате.
 XII век — Образование движения бхакти в Индии.
 XII век — Возникновение организации «Байляньцзяо» («учение Белого лотоса») в Китае.
 XII век — Кхмеры пытаются овладеть Халипунджайей, но это им не удалось.
 XII век — От Шривиджаи отпадает княжество Малайя на Суматре к северо-западу от Палембанга.
 XII век — Семь объединённых племён науа с севера (Нью-Мексико или Аризона) проникли в долину Мехико.
 XII век — Усиление Майяпана.
 XII век — Тои отплыл из Центральной Полинезии и оказался на Новой Зеландии.
 XII—XIII века — Москва стала значительным городом Владимиро-Суздальской Руси.

Русь 

 1103 год — Начало целой серии походов Владимира и Святополка против половцев (1103—1120 годы).
 1107 год — Взятие Суздаля волжскими болгарами.
 1108 год — Заложен Златоверхий Михайловский монастырь в Киеве князем Святополком Изяславичем.
 1113 год — Начало княжения Владимира Всеволодовича Мономаха (1113—1125 годы).
 1125 год — Смерть Владимира Мономаха. На престол приходит его сын Мстислав Владимирович Великий.
 1136 год — Отпадение Новгорода от Киевской Руси.
 1139 год — Волнения в Киеве и его захват Всеволодом Ольговичем.
 1146 год — Начало ожесточённой борьбы княжеских кланов за киевский престол (Мономаховичи, Ольговичи, Давидовичи) — продолжалась до 1161 года.
 1147 год — Первое летописное упоминание о Москве.
 1181 год — Переселенцами из Новгорода основан город Хлынов (ныне Киров).

Культура 
 Создан свод феодального права .
 Роберт Честерский — перевёл на латинский язык арабские научные труды.
 Аделард Батский — учёный, философ.
 Низами Гянджеви — персидский лирик, автор поэмы Лейли и Меджнун.

Личности 

 Адриан IV, Папа Римский.
 Анастасий IV, Папа Римский.
 Болеслав III Кривоустый, король Польши.
 Людовик VII, король Франции.

См. также